Vermin (« vermine » en anglais) peut désigner :

Série télévisée 

 Vermin, une série d'animation pour adultes française, créée et écrite par Alexis Beaumont, Hafid F. Benamar et Balak, diffusée depuis le  sur Blackpills.

Musique 

 Vermin, album de Old Man's Child sorti le .